Santarossa ist der Familienname folgender Personen:

 Hella Santarossa (* 1949), deutsche Malerin
 Renato Santarossa (* 1943), italienischer Künstler